Mianmar a 2020-as évek elején huszonegy közigazgatási alegységre oszlik, amely a következő egységeket foglalja magába:
 hét régiót (တိုင်းဒေသကြီး), 
 hét államot (ပြည်နယ်), 
 egy szövetségi területet (ပြည်တောင်စုနယ်မြေ), 
 egy önigazgatású körzetet (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း)  
 öt önigazgatású zónát (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ).

A közigazgatási területek

Önigazgatású területek

Jegyzetek 

Mianmar közigazgatása